Věstonice mohou být:

 Dolní Věstonice – obec v okrese Břeclav, kde byla nalezena Věstonická venuše
 Horní Věstonice – obec v okrese Břeclav